Kotačka (ženská podoba Kotačková) je české příjmení. V Česku žilo k září 2017 celkem 252 mužů a 218 žen s tímto příjmením.

Nositelé 

 Libor Kotačka (* 1973) – český fyzikální inženýr
 Martin Kotačka (* 1987) – český historik a genealog
 Stanislav Kotačka (1908–1946) – český vrah a konfident gestapa

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení